Molekulska formula -{C16H24N4O2}- se može odnositi na:

 Dipropilciklopentilksantin
 Trakazolat